Świdnik (gromada w powiecie limanowskim)
 Świdnik (gromada w powiecie nowosądeckim)

Zobacz też: gromada Świdniki, gromada Adampol.